Flat Island ist der Name folgender Inseln:

 Flat Island (Australien), zu Australien gehörig 
 Flat Island (Mauritius), bei Mauritius
 Flat Island (Hongkong), vor Hongkong
 Flat Island (Spratlyinseln), eine der Spratly-Inseln
 Flat Island (Neufundland), vor Neufundland, Kanada
 Flat Jason Island, zu den Falklandinseln gehörig

in der Antarktis
 Flat Island (McDonald-Inseln)
 Flat Island (Viktorialand)

in Neuseeland
 Flat Island (Waikato) in der Region Waikato
 Flat Island (Northland) in der Region Northland

in den Vereinigten Staaten:
 Flat Island (Florida)
 Flat Island (Hancock County, Maine)
 Flat Island (Knox County, Maine)
 Flat Island (Waldo County, Maine)
 Flat Island (Washington County, Maine)
 Flat Island (Maryland)
 Flat Island (New Jersey)
 Flat Island (Wisconsin)